|}

Die Bahnstrecke Golmud–Korla (; auch: Geku-Bahn) ist eine Eisenbahnstrecke in Qinghai und im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Golmud mit Korla. Sie ist 1214 Kilometer lang, wofür zwölf Stunden Fahrtzeit benötigt werden.

In Golmud mündet die Bahnstrecke in die Lhasa-Bahn nach Lhasa und Xining. In Korla besteht Anschluss an die Xinjiang-Südbahn nach Turfan und Kaxgar. Am Bahnhof Qakilik schließt sich die Bahnstrecke Hotan–Qakilik an. Wichtige Bahnhöfe sind in Mangnai, Qakilik und Lopnur.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Sie wurde 2020 für den Verkehr freigegeben.

Die Bahnstrecke Golmud–Korla ist mit dem Abschnitt zwischen Qakilik und Korla Teil einer Ringstrecke um die Wüste Taklamakan. Zur Ringstrecke zählen auch die Xinjiang-Südbahn zwischen Korla und Kaxgar, die Bahnstrecke Kaxgar–Hotan und die Bahnstrecke Hotan–Qakilik.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Qinghai
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Qinghai)
Verkehr (Xinjiang)